Julita est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme

Toponyme

Julita, municipalité de la province de Leyte

Voir aussi
Julita et Paula, duo de violoniste de Pologne

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois